Nyssodesmus är ett släkte av mångfotingar. Nyssodesmus ingår i familjen Platyrhacidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Banddubbelfotingar
Nyssodesmus